

Botánica 

Como escorzonera se conoce a las siguientes plantas:
 Scorzonera hispanica, también conocida como salsifí negro, barbaja, churrimana;
 Perezia multiflora, también conocida como chancoruma.